

Persone 
 François Galgani – oceanografo e biologo francese
 Gemma Galgani – mistica e veggente italiana, venerata come santa dalla Chiesa cattolica
 Giulio Galgani – artista italiano

Altro 
 Sorelle di Santa Gemma Galgani – istituto religioso femminile di diritto pontificio